

Toponyme 

 Martorell, commune de Catalogne.

Patronymes 

 Bernat Martorell (v. 1390-1452), peintre catalan.
 Fernando Abril Martorell (1936-1998), homme politique espagnol.
 Floréal Martorell (né en 1956), espérantiste français.
 Francesc Martorell Peña (1822-1878), agent de change et antiquaire catalan. Voyageur, numismate, naturaliste amateur et passionné d'archéologie. Il a donné son nom au Prix Martorell d'archéologie et au Musée Martorell.
 Joan Martorell i Montells (1833-1906), architecte catalan. 
 Joanot Martorell (1413-1468), écrivain valencien.
 Oriol Martorell (1927-1996), chef de chœur, pédagogue et un professeur d'histoire de la musique espagnol.

Batailles 
 Bataille de Congost de Martorell, bataille qui oppose en 1114 des gouverneurs Almoravides de Murcie et de Saragosse contre une troupe catalane renforcée par un important contingent de chevaliers français. Elle se tient à Martorell et voit la victoire des Catalans.
 Bataille de Martorell, épisode de la Guerre des faucheurs qui s'est déroulé du 20 au  et qui s'est soldé par une victoire des castillans.

Autres 
 Prix Martorell, prix d'archéologie espagnole créé à l'initiative de Francesc Martorell Peña.
 Musée Martorell, musée de Barcelone créé à l'initiative et en l'honneur de Francesc Martorell Peña.

Patronyme catalan